ДТ-75 — гусеничный сельскохозяйственный трактор общего назначения и его модификации (ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К, ДТ-75В, ДТ-75МВ, ДТ-75Н, ДТ-75Д, ДТ-75МЛ). 

В 2013 году Волгоградский тракторный завод отметил полувековой юбилей со дня начала производства ДТ-75. Трактор приобрёл хорошую репутацию благодаря удачному сочетанию высоких эксплуатационных свойств (простоте, экономичности, ремонтопригодности) и невысокой стоимости. За время выпуска ДТ-75 несколько раз проходил модернизацию. По состоянию на 2009 год изготовлено более 2 741 000 единиц тракторов. В августе 2009 года с конвейера завода сошла очередная модернизированная модель этого трактора. После «рестайлинга» трактор оборудован новой кабиной и пластиковым капотом, новым экономичным и экологичным финским двигателем Sisu, выпуск которого налажен на Владимирском моторо-тракторном заводе. Торговое название новой модели «АГРОМАШ 90ТГ». Изменился фирменный окрас трактора с красного на бело-голубой с оранжевыми цветными вставками.

Описание 
Первоначально на тракторе устанавливался четырёхцилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель СМД-14 жидкостного охлаждения с  мощностью 75 л. с. В модификации ДТ-75М применён двигатель А-41 мощностью 90 л. с., а в модификации ДТ-75Н — двигатель СМД-18Н, отличающийся от СМД-14 наличием турбонаддува и увеличенной до 95 л. с. мощностью. Запуск двигателя осуществляется с места водителя при помощи пускового двигателя с электростартером, питающимся от аккумуляторной батареи. В настоящее время на трактор ДТ-75ДЕ устанавливается дизельный двигатель А-41СИ. Для подогрева двигателя перед запуском при температуре окружающего воздуха ниже −5 °C на тракторе предусмотрен предпусковой подогреватель ПЖБ-200.

Узлы и механизмы трактора смонтированы на сварной раме, которая состоит из двух продольных сварных лонжеронов замкнутого прямоугольного сечения, соединённых между собой поперечными связями.

Муфта сцепления сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая. Коробка передач и задний мост смонтированы в одном корпусе. Задний мост имеет два одноступенчатых планетарных механизма поворота с ленточными тормозами, обеспечивающими надёжное торможение трактора как при переднем, так и при заднем ходе. Планетарный механизм позволяет снизить усилия на рычагах управления поворотом трактора. Ходовая часть состоит из ведущих и направляющих колёс, поддерживающих роликов с резиновыми бандажами, четырёх балансирных кареток подвески и двух гусеничных цепей.

Первоначально трактор был оборудован округлой цельнометаллической двухместной кабиной с симметричным расположением дверей, открывающихся против хода. Сиденье регулируемое по массе и росту водителя. Топливный бак располагался на задней стенке кабины. Характерная форма топливного бака напоминала армейский вещмешок. Соответственно, трактор получил сразу несколько прозвищ: сидор, турист, мешочник и так далее. Характерной особенностью округлой кабины была меньшая зацепистость за ветки деревьев и меньшая габаритная ширина. Опять же, при невозможности выйти с одной стороны, можно было всегда выйти в другую. К примеру, если одна гусеница в глубокой луже, а другая на сухом месте. Трактор ДТ-75М имел более широкую кабину — к её ширине добавлялся топливный бак. Кабина имела более глубокую по высоте выштамповку потолка кабины (увеличена высота над головой водителя) и рычаги управления, загнутые к трактористу. Дверь в кабину осталась только одна, справа.
Трактор ДТ-75Б (болотоходный) с кабиной, аналогичной кабине ДТ-75М, имел увеличенную опорную поверхность гусеничных цепей за счёт увеличения ширины звеньев гусениц и возможности опускания направляющих колёс. Благодаря этому давление на грунт составляло 0,031 МПа при поднятых направляющих колёсах, 0,023 МПа при опущенных направляющих колёсах против 0,047 МПа у ДТ-75М. На тракторе ДТ-75Б устанавливался двигатель СМД-14НГ мощностью 80 л. с. при 1800 об/мин. На тракторе ДТ-75К (крутосклонный) устанавливалась кабина оригинальной конструкции, позволяющая разместить органы дублированного управления. Трактор предназначался для выполнения работ на склонах крутизной до 20 градусов. Имел два механизма навески: передний и задний, реверс-редуктор, благодаря чему мог осуществлять работу челночным способом, то есть без разворотов в конце гона. Оснащался двигателем СМД-14НГ.

С 1978 года трактор комплектуется новой подрессоренной кабиной и оперением. Для улучшения обзора кабина нового образца смещена вправо от оси трактора, а топливный бак увеличенной вместимости размещён с левой стороны кабины. Однако многие механизаторы были недовольны новой панорамной кабиной. Хотя кабина нового образца более комфортабельна по сравнению со старой, трактор с новой кабиной не может обрабатывать почву под кронами деревьев (мешает высота кабины). В итоге завод стал получать письма от потребителей с просьбой вернуть кабину автомобильного типа.

Для создания нормальных температурных условий в кабине предусмотрена вентиляционная установка, которая подаёт воздух, очищенный от пыли, увлажнённый и охлаждённый. Она автоматически включается при закрытых окнах и дверях кабины. Для обеспечения оптимальной температуры воздуха на рабочем месте водителя в зимний период в кабине трактора установлен отопитель калориферного типа. Конструкция кабины позволяет работать на тракторе в любых погодных условиях.

В обиходе трактор ДТ-75 с топливным баком, расположенным сбоку от кабины, часто называют «почтальоном». К этой разновидности тракторов относятся следующие модификации: ДТ-75В с двигателем СМД-14НГ и его болотоходная модификация ДТ-75БВ; ДТ-75М и ДТ-75МВ с двигателем А-41; ДТ-75Н с двигателем СМД-18Н и его болотоходная модификация ДТ-75НБ; ДТ-75Д (двигатель А-41И или Д-440-22) и его торфяная модификация ДТ-75ДТ (ширина гусениц 670 мм.); ДТ-75РМ (двигатель РМ-80 (80 л. с.) или РМ-120 (100 л. с.).

31 декабря 1984 г. ПТЗ выпустил первую партию из 50 штук нового трактора ДТ-75МЛ, отличавшегося изменённой облицовкой моторного отсека и увеличенной по размерам кабиной, вследствие чего высота трактора увеличилась с 2304 мм. (ДТ-75М «Казахстан») до 2923 мм. Новая кабина была каркасной конструкции, слегка трапециевидной формы, крепилась к основанию шестью амортизаторами. Все стекла кабины неподвижные. Трактор ДТ-75МЛ отличался от трактора ДТ-75М также увеличенным количеством контрольных приборов и ламп; наличием вентиляционной установки кабины с водяным охладителем; вынесенным в кабину рычагом сцепления пускового двигателя для запуска основного двигателя с рабочего места из кабины; перенесённой к сиденью оператора под правую руку рукояткой управления подачей топлива для основного двигателя. Тракторы ДТ-75МЛ и аналогичный ему трактор ДТ-75Т, но с турбокомпрессорным двигателем Д-440-21 вместо А-41, окрашивались в жёлтый цвет.

Комплектация и выпуск 

Трактор укомплектован задней навеской сельскохозяйственного типа. Имеет вал отбора мощности. Может агрегатироваться с навесным плугом, навесной бороной, сеялкой, картофелекопалкой. Может комплектоваться бульдозерным оборудованием. Буксирует прицеп.

Трактор выпускается Волгоградским тракторным заводом с 1963 года, а если точнее с 30 декабря 1963 г. (по другим данным с 1962 года), Павлодарским тракторным заводом выпускался в массовом порядке с 1968 года по 1992 год, в относительно небольшом количестве и в 90-е годы. Количество выпущенных тракторов на ВгТЗ с 1962 т. по 1995 г. — 1 652 500 шт., на ПТЗ с 1968 т. по 1995 г. — 862 300 шт. Первые два опытных ДТ-75 были собраны на ВгТЗ 16 июля 1956 года. В мае 1960 года принято решение о реконструкции завода и переходе на выпуск трактора ДТ-75. 28 августа 1967 года на ВгТЗ начался серийный выпуск трактора ДТ-75М, в 1969 году освоен выпуск болотоходного трактора ДТ-75Б (по другим данным в 1968 г.). На ПТЗ первый трактор был выпущен 12 августа 1968 г. (ДТ-75М)
Отличие тракторов Павлодарского тракторного завода от тракторов Волгоградского тракторного завода — наличие надписи «Казахстан» вместо «ДТ-75» на боковинах капота, цвет (синий с матовым белым верхом кабины у ДТ-75М, жёлтый у ДТ-75МЛ, ДТ-75Т против обычно красного цвета у тракторов ВгТЗ). Трактора с топливным баком, расположенным слева от кабины (например ДТ-75В, ДТ-75МВ, ДТ-75Н), выпускались только на ВгТЗ. Трактора жёлтого цвета и большой кабиной (ДТ-75МЛ, ДТ-75Т) выпускались только на ПТЗ.

Примечания

Литература 

 Тракторы ДТ-75М. ДТ-75Б. ДТ-75К / М. А. Шаров, А. А. Дивинский. Н. П. Харченко и др. — М.: Колос, 1978. — 375 с.
 Трактор ДТ-75Н. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.79.00.001 ТО. — Волгоград, 1985. — 280 с.
 Трактор ДТ-75МВ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.88.00.001 ТО. — Изд. третье. — Волгоград, 1990. — 336 с.
 Трактор ДТ-75М. Инструкция по эксплуатации. — М.: Трактороэкспорт. — 224 с.
 Тракторы ДТ-75В, ДТ-75МВ, ДТ-75БВ. Руководство по разборке сборке. — М.: Трактороэкспорт. — 225 с.
 Трактор ДТ-75В. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 78.00.001 ТО. — Волгоград, 1981. — 344 с.
 Трактор ДТ-75МЛ, Техническое описание и инструкция по эксплуатации. — Алма-Ата: Кайнар, 1988. — 288 с.

Гусеничные тракторы
Тракторы Волгоградского тракторного завода
Появились в 1963 году в СССР
Тракторы класса 3 тс